New Year’s Day – sonet angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus. Utwór realizuje model sonetu włoskiego. Jest napisany pentametrem jambicznym i rymuje się abba abba cde cde.

New Year, be good to England. Bid her name
Shine sunlike as of old on all the sea:
Make strong her soul: set all her spirit free:
Bind fast her homeborn foes with links of shame
More strong than iron and more keen than flame:
Seal up their lips for shame's sake: so shall she
Who was the light that lightened freedom be,
For all false tongues, in all men's eyes the same.
O last-born child of Time, earth's eldest lord,
God undiscrowned of godhead, who for man
Begets all good and evil things that live,
Do thou, his new-begotten son, implored
Of hearts that hope and fear not, make thy span
Bright with such light as history bids thee give.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
Sonety Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889